Doroschny () ist ein russischer Ortsname:
 Doroschny (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Sandlauken, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Doroschny], untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Papuschienen, 1929–1946 Tannenfelde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)